Павел Петрович Веселовский (1838—1912) — российский государственный  деятель и правовед, сенатор, действительный тайный советник (1906).

Биография 
Сначала учился в 1-й Санкт-Петербургской гимназии; с 1853 года — в Императорском Александровском лицее, который окончил в 1859 году с золотой медалью.

С 1859 года — помощник столоначальника, с 1865 года — помощник юрисконсульта  в Министерстве юстиции. С 1866 по 1877 годы был членом Санкт-Петербургского окружного суда, прокурором Херсонского окружного суда, товарищем прокурора Одесской судебной палаты и председателем Екатеринославского окружного суда. В 1877 году произведён в действительные статские советники, председатель департамента Харьковской судебной палаты. С 1883 года — старший председатель Одесской судебной палаты. В 1888 году  произведён в тайные советники.

С 1889 по 1912 годы сенатор  присутствующий и первоприсутствующий в Гражданском кассационном департаменте Правительствующего сената. В 1909 году произведён в действительные тайные советники.

Был награждён всеми российскими орденами вплоть до ордена  Святого Александра Невского с бриллиантовыми знаками пожалованными ему 22 апреля 1907 года.

Примечания

Литература 
 
 
 Курков К. Н. Члены Правительствующего Сената — высшего законосовещательного органа Российской империи: 22 февраля 1711 — 3 марта 1917 / Готика, 2005 г. — 132 с.

Юристы Российской империи
Сенаторы Российской империи
Выпускники Александровского лицея
Действительные тайные советники